Nouakchott (district), een regio van Mauritanië
 Nouakchott (stad), de hoofdstad van de gelijknamige regio